Franciaország
Sendets, település Gironde megyében
Sendets, település Pyrénées-Atlantiques megyében